Zanclea är ett släkte av nässeldjur. Zanclea ingår i familjen Zancleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Zanclea